Cortinas ist der Familienname folgender Personen:

 Ismael Cortinas (Politiker) (1884–1940), uruguayischer Politiker, Journalist und Theaterautor

Siehe auch:
 Ismael Cortinas, Stadt in Uruguay